Švedska nogometna reprezentacija (švedski: Sveriges herrlandslag i fotboll) predstavlja Švedsku u nogometu i pod vodstvom je Švedskog nogometnog saveza, upravnog tijela za nogomet u Švedskoj. Švedski domaći teren je Råsunda stadion a izbornik reprezentacije je Erik Hamrén. Švedska je ostvarila svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu 1934. Od tada, Švedska je ostvarila jedanaest nastupa na Svjetskom prvenstvu i četiri nastupa na europskim prvenstvima. Zauzeli su drugo mjesto na SP 1958., a treće na SP 1950. i 1994. Švedska postignuća uključuju zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1948., i brončane medalje 1924. i 1952. Stigli su do polufinala EP-a 1992.
Tradicionalno, Šveđani su rivali s Danskom i Norveškom, iako imaju i druga rivalstva, razvijena tijekom godina. Švedska se nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo 2010. u skupinoj fazi kvalifikacija, nakon što ju je eliminirao Portugal. Kao rezultat toga, odstupio je izbornik Lars Lagerbäck, a Erik Hamrén je imenovan novim izbornikom. Janne Anderson je naslijedio Hamréna na mjestu izbornika nakon Europskog prvenstva u Francuskoj.

U ovom stoljeću, najveći uspjeh Švedske je nastup u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Rusiji 2018.

Europska prvenstva
 1960.: nisu se kvalificirali
 1964.: nisu se kvalificirali
 1968.: nisu se kvalificirali
 1972.: nisu se kvalificirali
 1976.: nisu se kvalificirali
 1980.: nisu se kvalificirali
 1984.: nisu se kvalificirali
 1988.: nisu se kvalificirali
 1992.: poluzavršnica
 1996.: nisu se kvalificirali
 2000.: ispali u 1. krugu završnog turnira, 4. u skupini
 2004.: četvrtzavršnica
 2008.: ispali u 1. krugu završnog turnira, 3. u skupini
 2012.: ispali u 1. krugu završnog turnira, 4. u skupini
 2016.: ispali u 1. krugu završnog turnira, 4. u skupini
 2020.: kvalificirali se

Trenutačni sastav 
Zadnji put ažurirano: 5. lipnja 2021.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Hrvatskom: 11. listopada 2020.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova i nastupa unesen poslije utakmice sa Hrvatskom: 11. listopada 2020.

Izbornici 

Broj utakmica unesen poslije utakmice sa Hrvatskom: 11. listopada 2020.

Izvori

Vanjske poveznice 

RSSSF pismohrana rezultata 1908.-
RSSSF pismohrana - igrači s najviše nastupa i najboljih strijelaca
RSSSF pismohrana - treneri
Povijest Svjetskog kupa na Planet World Cupu

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Švedskoj
Nogomet